L'expression cathédrale Saint-Joseph peut désigner :

la cathédrale Saint-Joseph de Mariannhill ;

la cathédrale Saint-Joseph de Lubango ;

la cathédrale Saint-Joseph de Gualeguaychú,
 la cathédrale Saint-Joseph de Posadas ;

la cathédrale Saint-Joseph de Rockhampton ;

la cathédrale Saint-Joseph de Khulnâ ;

la cathédrale Saint-Joseph de Taunggyi ;

la cathédrale Saint-Joseph de Sofia ;

la cathédrale Saint-Joseph de Fada N'Gourma ;

la cathédrale Saint-Joseph de Rutana ;

la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda,
 la cathédrale Saint-Joseph de Mamfé,
 la cathédrale Saint-Joseph de Sangmélima ;

la basilique-cathédrale Saint-Joseph d'Edmonton,
 la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau,
 la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda ;

la cathédrale Saint-Joseph de Chongqing,
 la cathédrale Saint-Joseph de Fushun,
 l'ancienne cathédrale Saint-Joseph de Pékin,
 la cathédrale Saint-Joseph de Shantou,
 la cathédrale Saint-Joseph de Tianjin,
 la cathédrale Saint-Joseph de Wuhu ;

la cathédrale Saint-Joseph de Cúcuta ;

la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de Daejeon,
 la cathédrale Saint-Joseph de Suwon ;

la cathédrale Saint-Joseph de San José ;

la cathédrale Saint-Joseph du Caire ;

la cathédrale Saint-Joseph d'Abou Dabi ;

l'ancienne cathédrale Saint-Joseph de Bardstown,
 la cathédrale Saint-Joseph de Bâton-Rouge,
 la cathédrale Saint-Joseph de Bayonne,
 la cathédrale Saint-Joseph de Buffalo,
 la cathédrale Saint-Joseph de Camden,
 la cathédrale Saint-Joseph de Columbus,
 la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de Fagatogo,
 la cathédrale Saint-Joseph de Hartford,
 la cathédrale Saint-Joseph de Jefferson City,
 la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de La Crosse,
 la cathédrale Saint-Joseph de Manchester,
 l'ancienne cathédrale Saint-Joseph d'Oklahoma City,
 la cathédrale Saint-Joseph de Saint Joseph,
 la cathédrale Saint-Joseph de San Diego,
 la cathédrale Saint-Joseph de San José,
 la cathédrale Saint-Joseph de Sioux Falls,
 la cathédrale Saint-Joseph de Thibodaux,
 la cathédrale Saint-Joseph de Wheeling ;

la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa ;

l'ancienne cathédrale Saint-Joseph d'Antigua Guatemala ;

la cathédrale Saint-Joseph de Fort-Liberté ;

la cathédrale Saint-Joseph d'Avarua ;

la cathédrale Saint-Joseph d'Prayagraj,
 la cathédrale Saint-Joseph de Chikmagalur,
 la cathédrale Saint-Joseph d'Hyderabad,
 la cathédrale Saint-Joseph d'Imphāl,
 la cathédrale Saint-Joseph de Jagdalpur,
 la cathédrale Saint-Joseph de Jamshedpur,
 la cathédrale Saint-Joseph de Khammam,
 la cathédrale Saint-Joseph de Kotdwar,
 la cathédrale Saint-Joseph de Lucknow,
 la cathédrale Saint-Joseph de Meerut,
 la cathédrale Saint-Joseph de Muvattupuzha,
 la cathédrale Saint-Joseph de Nellore,
 la cathédrale Saint-Joseph de Patna,
 la cathédrale Saint-Joseph de Raipur ;

la cathédrale Saint-Joseph de Pangkal Pinang,
 la cathédrale Saint-Joseph de Pontianak,
 la cathédrale Saint-Joseph-et-Sainte-Marie-de-l'Assomption de Ruteng ;

la cathédrale Saint-Joseph d’Ankawa près d’Erbil,
 la cathédrale latine Saint-Joseph de Bagdad, et
 la cathédrale chaldéenne Saint-Joseph de Bagdad ;

la cathédrale Saint-Joseph de Karaganda ;

la cathédrale Saint-Joseph de Kuching,
 la cathédrale Saint-Joseph de Miri ;

la cathédrale Saint-Joseph de Mopti ;

la cathédrale Saint-Joseph de Nouakchott ;

la cathédrale Saint-Joseph de Parral ;

la cathédrale Saint-Joseph d'Ilorin ;

la cathédrale Saint-Joseph de Dunedin ;

la cathédrale Saint-Joseph de Gulu ;

la cathédrale Saint-Joseph de Rawalpindi ;

la cathédrale Saint-Joseph de David ;

la cathédrale Saint-Joseph de Groningue ;

la cathédrale Saint-Joseph-le-Patriarche d'Alaminos,
 la cathédrale Saint-Joseph de Balanga,
 la cathédrale Saint-Joseph de Butuan,
 la cathédrale Saint-Joseph-Artisan d'Ipil,
 la cathédrale Saint-Joseph de Romblon,
 la cathédrale Saint-Joseph de San Jose,
 la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de San Jose,
 la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de San Jose,
 la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de Tagbilaran,
 la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de Taytay ;

la cathédrale Saint-Joseph de Bouar ;

la cathédrale Saint-Joseph de Goma,
 la cathédrale Saint-Joseph de Mikalayi ;

la cathédrale Saint-Joseph de Swansea ;

la cathédrale Saint-Joseph de Malakal ;

la cathédrale Saint-Joseph d'Anurâdhapura ;

la cathédrale Saint-Joseph d'Alep ;

la cathédrale Saint-Joseph de Dar es Salam,
 la cathédrale Saint-Joseph de Zanzibar ;

la cathédrale-basilique Saint-Joseph de San José de Mayo ;

la cathédrale Saint-Joseph de Hanoï,
 la cathédrale Saint-Joseph de Lang Son.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

Joseph
~